Performance, bizonyos művészeti irányzat, alkotói módszer idegen nyelvi formája 
Performance (Premiata Forneria Marconi-album)
Performance (Spacemen 3-album)
Performace, Kylie Minogue középlemez
Performance, The Rolling Stones film
Performance, a Pet Shop Boys 1991-es világ körüli turnéja
Performance, Ry Cooder amerikai gitáros 1970-es filmzenéje